Andrej Šustr (né le  à Plzeň en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Plzeň, il part en Amérique du Nord en 2008-2009. De 2010 à 2013, il poursuit un cursus universitaire à Université du Nebraska à Omaha et évolue avec les Mavericks dans le championnat NCAA. Le , il signe un contrat de deux ans avec le Lightning de Tampa Bay. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Devils du New Jersey.

Carrière internationale
Il représente la République tchèque en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

WCHA 
2012-2013 : nommé dans la troisième équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| HC Rokycany || 1. liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Brown Bears de Kenai River || NAHL|| 36|| 1|| 7|| 8|| 58|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Phantoms de Youngstown || USHL|| 50|| 1|| 18|| 19|| 95|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Mavericks de Nebraska-Omaha || WCHA|| 39|| 2|| 7|| 9|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Mavericks de Nebraska-Omaha|| WCHA|| 33|| 4|| 13|| 17|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Mavericks de Nebraska-Omaha || WCHA|| 39|| 9|| 16|| 25|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Crunch de Syracuse || LAH || 8|| 2|| 1|| 3|| 8|| 18|| 2|| 5|| 7|| 25
|-
| 2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 43|| 1|| 7|| 8|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Crunch de Syracuse || LAH || 12|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 72|| 0|| 13|| 13|| 34|| 26|| 1|| 1|| 2|| 18
|-
| 2015-2016 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 77 || 4 || 17 || 21 || 30 || 17 || 1 || 2 || 3 || 16
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 80 || 3 || 11 || 14 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 44  || 2 || 5 || 7 || 18 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 39|| 0|| 3|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL || 58 || 0|| 8|| 8|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 41 || 0|| 5|| 5|| 18||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||15 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim || LNH ||23 ||0 ||5 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH ||25 ||2 ||10 ||12 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || Wild de l'Iowa || LAH ||39||2 ||12 ||14 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || Gulls de San Diego || LAH ||  || 

| 362 || 11 || 58 || 69 || 163 || 46 || 2 || 3 || 5 || 36

Au niveau international 

|-
| 2007 || aling=left| Tchéquie U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
| 2016 || align=left| || align=left|Coupe du monde || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || align=left| place
|-
| 2021 || aling=left||| align="left"|Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|

Références

Naissance en novembre 1990
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à Plzeň
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Youngstown
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Crunch de Syracuse
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du Wild de l'Iowa